Мнимая садовница, KV 196, () — комическая опера () в трёх актах В. А. Моцарта. Авторство либретто достоверно не определено; есть версия, что либретто написано А. Кольтеллини по пьесе Раньеро де Кальцабиджи или .

Премьера состоялась 13 января 1775 года в Мюнхене.

История создания 
Работа над оперой началась в сентябре 1774 г., и уже 13 января 1775 г. в мюнхенском театре Сальвадор состоялась премьера, сопровождавшаяся шумным успехом.

В 1774 г. в Риме была поставлена одноимённая опера, написанная композитором Паскуале Анфосси, но никакого влияния на оперу Моцарта она не оказала.

В 1779 г. Моцарт переделал оперу в немецкий зингшпиль (Der gärtnerin aus Liebe, ), для чего переписал часть музыки. В этой редакции опера исполнялась вплоть до 1978 г., пока не была найдена копия итальянской версии.

Действующие лица

Синопсис

Акт 1 
Подеста, кавалер Рамиро и Серпетта спускаются по лестнице, в то время как Сандрина и Нардо работают в саду. Вместе они хвалят прекрасный день, но их счастье притворно  ("Che lieto giorno").
Сандрина переживает, потому что Дон Анчисе, Подеста, влюблен в неё. Нардо расстроен: Серпетта дразнит его, но отказывается отвечать на его чувства.
Кавалеру Рамиро горько из-за Арминды. Подеста пытается утешать Рамиро, но Рамиро можете думать ни о ком, кроме Арминды ("Se l'augellin sen fugge").
Наедине, Дон Анчисе признаётся в любви к Сандрине ("Dentro Il Mio Petto"). Сандрина отказывается от его ухаживаний так вежливо, как это возможно.

Акт 2

Акт 3

Состав оркестра 
Партитура Моцарта включает:
 2 флейты, 2 гобоя, 2 фагота
 2 валторны, 2 трубы
 Литавры
 Струнные.
Бас континуо:
 клавесин и виолончель

Музыкальные номера 
 Увертюра
 Первый акт
 N 1 Интродукция
 N 2 Se l’augellin sen fugge — Рамиро
 N 3 Dentro il mio petto — Дон Анхиз
 N 4 Noi donne poverine — Сандрина
 N 5 A forza di martelli — Нардо
 N 6 Che beltà, che leggiadria — Бельфьоре
 N 7 Si promette facilmente — Арминда
 N 8 Da Sirocco a tramontana — Бельфьоре
 N 9 Un marito, o dio — Серпетта, Нардо
 N 10 Appena mi vedon — Серпетта
 N 11 Geme la tortorella — Сандрина
 N 12 Финал первого акта
 Второй акт
 N 13 Vorrei punirti indegno — Арминда
 N 14 Con un vezzo all’Italiana — Нардо
 N 15 Care pupille — Бельфьоре
 N 16 Una voce sento al core — Сандрина
 N 17 Una damina, una nipote — Дон Анхиз
 N 18 Dolce d’amor compagna speranza — Рамиро
 N 19 Ah non partir…Già divento freddo — Бельфьоре
 N 20 Chi vuol godere il mondo — Серпетта
 N 21 Crudeli, fermate — Сандрина
 N 22 Ah dal pianto — Сандрина
 N 23 Финал второго акта
 Третий акт
 N 24 Mirate che constrasto — Нардо
 N 25 Mio padrone, io dir volevo — Дон Анхиз
 N 26 Va pure ad altri in braccio — Рамиро
 N 27 Dove mai son! Сандрина — Бельфьоре
 N 28 Финал

Примечания

Ссылки 
 Партитура
 Либретто (на итал. яз.)

Оперы на итальянском языке
Оперы 1774 года